Il toponimo Raciu può riferirsi a diverse località della Romania:
Raciu, comune del distretto di Dâmbovița
Râciu, comune del distretto di Mureș